The Bots and The Bees es el primer episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Es el episodio ciento quince de la serie, fue transmitida por Comedy Central en Estados Unidos el 20 de junio del 2012 y por FOX en Latinoamérica el 24 de marzo del 2013.

Sinopsis 

El Profesor Farnsworth adquiere una nueva máquina expendedora de bebidas llamada Bev. Fry se vuelve adicto al "Slurm Loco" al beberlo y comienza a brillar de un color verde brillante como un efecto secundario. A Bender empieza a caerle mal Bev, debido al hecho de que no sirve bebidas alcohólicas; mientras que a Bev también le cae algo mal Bender. Algo después, Bender lleva a un par de Fembots al edificio de Planet Express, donde acaba encontrándose con Bev, que le intenta humillar. Al final, aunque su intención inicial era luchar cuerpo a cuerpo contra el otro, Bev y Bender acaban teniendo sexo cuando uno de los ataques de Bev (que consistía en aplastarlo repetidas veces contra una pared) termina estimulando sexualmente a ambos. Para sorpresa de Bender, la tripulación de Planet Express descubre que Bev ha dado a luz a un bebé robot como resultado de su relación sexual de la otra noche, ya que los robots en el siglo 31 están programados para procrear. Bender inicialmente rechaza a su hijo e intenta darle su custodia a Bev, pero Bev huye y deja a su hijo en su cuidado. Bender pronto llega a apreciar a su hijo después de que él se deleita en la capacidad de flexión de Bender, y nombra a su hijo Ben.
Ben crece bajo el cuidado de Bender, aprendiendo numerosos hábitos delictuales mientras pasa tiempo con él, y dice que quiere ser un robot doblador como su padre. Sin embargo, como las características de los brazos se heredan por vía materna y Bev no tiene brazos, Ben es incapaz de doblar objetos. Además, sólo tiene una ranura de expansión, que alberga su tarjeta de memoria. A pesar de esto, Bender continúa cuidando de Ben, con la esperanza de que Ben supere su incapacidad para doblar. Durante una ceremonia para celebrar el paso de Ben a la edad adulta, Bev regresa y toma la custodia de su hijo. Bender secuestra a Ben e intenta huir, pero los dos son capturados por la policía cuando Ben intenta doblar una reja en una presa. Cuando Bender se prepara para devolverle a Ben a Bev, ella da a luz a otro hijo concebido con el oficial URL y decide quedarse con el niño en su lugar, dejando solos a Bender y Ben. Para cumplir el sueño de Ben de convertirse en un robot doblador, Bender, con una gran pena, permite a Farnsworth reemplazar la tarjeta de memoria de Ben pon una tarjeta de software de doblado, lo que elimina todos los recuerdos de Ben, incluyendo su infancia y a su padre. La tripulación de Planet Express lleva a Ben a la universidad de dobladores (lo que explica el hecho de que no haya vuelto a aparecer en la serie hasta el momento) en una noche de niebla, gracias a Fry, que atado delante de la nave de Planet Express y brillando gracias al Slurm Loco, iluminaba el camino, aunque a costa de que le caigan varios rayos por estar en una zona de la nave que lo propicia.

Referencias culturales 

El título de apertura, "No estoy seguro de si es un nuevo episodio o simplemente una repetición", junto con la imagen de Fry entrecerrando los ojos (tomado del episodio de la segunda temporada "El Menor de dos Males") es una referencia al Meme de internet. El Meme se hace referencia también en los anuncios de la séptima temporada previos a su estreno.
El título del episodio es una referencia al término The Birds and the Bees.

Recepción 

El episodio recibió críticas positivas, Zack Handlen de The AV Club le dio al episodio una nota de "B+", indicando que es mezquino hacer Bev en la forma más fácil estereotipo de una madre, y que la mayoría de los chistes que salen de caracterización no son grandes. Sykes hace que la mayoría de la parte, pero no hay mucho a ella. Afortunadamente, el episodio es más acerca de Bender y la unión de Ben y Bender resultando ser un padre cariñoso y de apoyo. Es un poco más dulce que de costumbre, y de algún modo, los intentos de socavar esa dulzura tan sólo que la relación sea aún más adorable;. montaje de un padre y pasar tiempo juntos hijo incluye el hurto y robo de un banco, y sin embargo parece tan sano como el espectáculo, pero nunca llega a funcionar, porque es divertido ver a Bender estar emocionalmente apegado a nada".
Max Nicholson de IGN clasificado el episodio un 8/10, escribiendo "En general, [...] se trataba de una sustancia sólida para la temporada 7. La escritura es todavía fuerte, y la animación nunca ha tenido mejor aspecto. También fue agradable ver a Bender carácter pisando terreno un poco más allá de la tradicional asiento trasero de una sola línea. Aunque Ben obviamente alteraría el equilibrio del conjunto principal, que era una introducción apropiada para lo que podría ser un personaje recurrente en la serie (similar a Cubert o Dwight)."
El escritor del episodio, Eric Horsted , fue nominada a Mejor Guion en una producción animada de televisión, en los 40ª Premios Annie, aunque no ganó.

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Referencias 

Episodios de Futurama